

Patronyme 

 Bill Musselman (1940-2000), entraîneur américain de basket-ball.
 Eric Musselman (1964-), entraîneur américain de basket-ball, fils du précédent.
 Madeline Musselman (1998-), joueuse américaine de water-polo.

Toponyme 

 Musselman Arch, arche naturelle située dans le comté de San Juan, dans l'Utah, aux États-Unis.